Älchen, früher auch Aaltierchen genannt, steht für die folgenden Arten der Fadenwürmer (Nematoden):

 Essigälchen (Turbatrix aceti)
 Kartoffelälchen (Globodera rostochiensis), siehe Goldnematode
 Kotälchen (Strongyloides stercoralis), siehe Zwergfadenwurm
 Rübenälchen (Heterodera schachtii)
 Stängelälchen (Ditylenchus dipsaci)
 Weizenälchen (Anguina tritici) 
 Wurzelälchen (Pratylenchus), siehe Pratylenchus penetrans

Siehe auch: